

Miejscowości w Polsce 
 Leonówka – kolonia położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Wierzbica
 Leonówka – część wsi Rudno położonej w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Milanów
 Leonówka – część wsi Jazowsko położonej w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko
 Leonówka – przysiółek wsi Toruń Dworski położonej w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nasielsk

Miejscowości na Białorusi 
 Leonówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.